Garyops är ett släkte av spindeldjur. Garyops ingår i familjen Sternophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Garyops